Hans Heinrich peut désigner plusieurs personnes :
 Hans Heinrich (?-?), facteur d'orgues finlandais ;
  (1911-2003), réalisateur allemand

Hans Heinrich peut être le prénom de plusieurs personnes :
  (1888-1964), germaniste, linguiste et historien allemand ;
 Hans Heinrich Euler (1909-1941), physicien allemand ;
  (1968-), hacker allemand ;
 Hans Heinrich Lammers (1879-1962), juriste et haut fonctionnaire allemand ;
 Hans Heinrich Landolt (1831-1910), chimiste suisse ;
 Hans Heinrich Schaeder (1896-1957), orientaliste, iranologue et historien allemand ;
 Hans Heinrich von Thyssen Bornemisza (1921-2002), héritier suisse de l’empire industriel de la famille Thyssen et un grand collectionneur d’œuvres d'art ;
 Hans Heinrich von Twardowski (1898-1958), acteur allemand de cinéma et de théâtre ;
 Hans Heinrich Wägmann (1557-1627), cartographe suisse ;

Hans-Heinrich (avec le trait d'union) peut être le prénom de plusieurs personnes :
 Hans-Heinrich Dieckhoff (1884-1952), diplomate allemand ;
  (1949-), homme politique allemand ;
 Hans-Heinrich Nolte (1938-), historien allemand ;
 Hans-Heinrich Sander (1945-2017), homme politique allemand ;
 Hans-Heinrich Sievert (1909-1969), athlète allemand ;
 Hans-Heinrich Sixt von Armin (1890-1952), Generalleutnant allemand ;

Autres :
 Hans-Jürgen Heinrichs (1945-), anthropologue, écrivain et éditeur allemand ;